Радостев — русская фамилия. Известные носители:

 Радостев, Герман Ильич (1913—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Радостев, Николай Васильевич (род. 1954) — советский легкоатлет.

 Радостева, Нина Николаевна (род. 1968) — советская и российская самбистка.